— село в Японии, находящееся в уезде Кою префектуры Миядзаки.

Географическое положение 
Село расположено на острове Кюсю в префектуре Миядзаки региона Кюсю. С ним граничат города Сайто, Кобаяси, посёлки Юномаэ, Тараги и сёла Сииба, Мидзуками.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Цветком села считается цветок сакуры, птицей — Zosterops japonicus.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Сёла префектуры Миядзаки